Weiße steht für:

 Weiße, Terminus für Europäer oder Europäischstämmige mit heller Hautfarbe.
 überholte rassenkundliche Sammelbezeichnung, siehe Europide
 Weiße, Kriegspartei im Russischen Bürgerkrieg, siehe Weiße Armee
 Weiße, Kriegspartei im Finnischen Bürgerkrieg, siehe Weiße Armee (Finnland)
 Weiße, regionale Bezeichnung mehrerer, meist obergäriger Biersorten, siehe Weißbier, zum Beispiel Berliner Weiße
 Weiße, Bezeichnung für unter Verwendung von Weizen gebraute Biersorten, siehe Weizenbier
 Weiße, Kurzbezeichnung für eine Partei in Österreich, siehe Die Weißen
 Wilde Weiße, Nebenfluss der Gera
 Zahme Weiße, ehemaliger Bach durch Arnstadt, siehe Wilde Weiße

Weiße ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Weiße (1861–1936), Berliner Botaniker
 Carl Friedrich Ernst Weiße (1781–1836), deutscher Versicherungsunternehmer

 Frank Weiße (* 1949), deutscher Fußballspieler
 Hanni Weiße (1892–1967), deutsche Filmschauspielerin
 Henriette Weiße, (1793–1831), Leipziger Sängerin und Salonière
 Horst Weiße (1919–1993), deutscher Holzschnitzer, Bildhauer und Lyriker

 Michael Weiße (1488–1534), evangelischer Theologe und Kirchenliedkomponist
 Nina Weiße (1855–1913), österreichisch-deutsche Schauspielerin
 Walter Weiße (1923–2021), deutscher Maler und Grafiker
 Wolfram Weiße (* 1945), deutscher evangelischer Theologe, Erziehungswissenschaftler und Hochschullehrer

Siehe auch:

 Weise
 Weisse
 Berliner Weiße